Соревнования по художественной гимнастике на  XXIV летних Олимпийских играх в Сеуле прошли с 29 по 30 сентября 1988 года в спортивном комплексе «Olympic Gymnastics Arena». В них приняли участие 39 гимнасток из 23 стран. Был разыгран один комплект наград в индивидуальном многоборье.

Медалисты

Страны

Результаты 
Индивидуальное многоборье

Ссылки 
Полные результаты 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Международные соревнования по гимнастике в Республике Корея